Der 5000-Meter-Lauf der Frauen bei den Afrikaspielen 2019 fand am 26. August im Stade Moulay Abdallah in Rabat statt.

17 Läuferinnen aus 13 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil. Die Goldmedaille gewann Lilian Kasait Rengeruk mit 15:33,63 min, Silber ging an Hawi Feysa mit 15:33,99 min und die Bronzemedaille gewann Alemitu Tariku mit 15:37,15 min.

Rekorde

Ergebnis 
26. August 2019, 19:24 Uhr

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf der Website der Afrikaspiele 2019
 
 Video: Women 5000 Metres Final Highlights African Games 2019, veröffentlicht am 26. August 2019 auf youtube.com, abgerufen am 27. August 2019

5000 m der Frauen
Frauenleichtathletikwettbewerb